Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Victor Ioniță che ha battuto in finale Simone Bolelli 6-1, 7-63.

Teste di serie 

 Richard Gasquet (secondo turno)
 Santiago Ventura (semifinali)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Juan Pablo Guzmán (quarti di finale)

 Răzvan Sabău (secondo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Sergio Roitman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2004